Фрэнсис Ингрэм-Сеймур-Конвей, 2-й маркиз Хартфорд (; 12 февраля 1743 — 17 июня 1822) — британский пэр и политик. Он был известен как Достопочтенный Фрэнсис Сеймур-Конвей с 1743 по 1750 год, виконт Бошан с 1750 по 1793 год и граф Ярмут с 1793 по 1794 год. Он занимал места в Ирландской палате общин с 1761 по 1776 год и в Британской палате общин с 1766 по 1794 год. Он служил главным секретарем в Ирландии при своем отце. Впоследствии он занимал должности в королевском дворце, в том числе занимал пост лорда-камергера с 1812 по 1822 год.

Титулы 
 2-й маркиз Хартфорд (с 14 июня 1794)
 2-й граф Хартфорд (с 14 июня 1794)
 2-й граф Ярмут (с 14 июня 1794)
 2-й виконт Бошан (с 14 июня 1794)
 3-й барон Конуэй из Киллалтаха, графство Антрим (с 14 июня 1794)
 3-й барон Конуэй из Рэгли, графство Уорикшир (с 14 июня 1794).

История и образование 
Представитель рода Сеймур. Родился 12 февраля 1743 года в Лондоне. Старший сын Фрэнсиса Сеймур-Конвея, 1-го маркиза Хартфорда (1718—1794), и леди Изабеллы Фицрой (1726—1782), дочери Чарльза Фицроя, 2-го герцога Графтона. Он получил образование в Итоне и Крайст-Черче, Оксфорд.

Политическая карьера 
В 1761 году виконт Бошан был избран в Ирландскую Палату общин от Лисберна, а позднее от графства Антрим с 1768 по 1776 год. Он был приведен к присяге в Ирландском Тайном совете в 1775 году и служил в качестве главного секретаря по делам Ирландии с 1765 по 1766 год при лорде-наместнике Ирландии, своём отце. В 1766 году он был избран в Палату общин Великобритании от Лоствитиела, а в 1768 году от Орфорда. Заседал в парламенте до 1794 года, когда он сменил своего отца на посту маркиза Хартфорда .

В 1783 году виконту Бошану бросили вызов его арендаторы в Лисберне. Они избрали Тодда Джонса, капитана ирландского волонтерского движения, на платформе, призывающей к независимости и реформе ирландского парламента. В 1790 году, когда Тодд Джонс утверждал, что реформа невозможна без католической эмансипации, кандидаты виконта восстановили парламентский контроль над районом . Хартфорд сам сочувствовал делу католической «помощи», в мае 1778 года он решительно высказался за отмену уголовных законов, затрагивающих католиков и в «Письме Первой компании добровольцев Белфаста», опубликованном в Дублине в 1782 году, он поддержал дело о законодательной независимости Ирландии. Однако он не поддержал призыв к парламентской реформе (упразднению районов-собственников и расширению избирательного права) и был против любого дальнейшего утверждения независимости Ирландии.

Виконт Бошан служил в правительстве под руководством лорда Норта, сначала в качестве лорда казначейства с 1774 года, а затем с 1780 года в качестве казначея королевского двора. Он занимал эту должность до её упразднения в 1782 году. В 1780 году он также был приведен к присяге в Тайный совет Великобритании . Он оставался на своем посту до 1804 года, когда премьер-министр Уильям Питт Младший сделал его шталмейстером. Он оставался на этом посту до смерти Питта в 1806 году, а затем служил под началом Спенсера Персиваля и лорда Ливерпула в качестве лорда-камергера с 1812 по 1821 год.

Помимо своей политической карьеры маркиз Хартфорд также был лордом-лейтенантом Уорикшира в 1816—1822 годах и губернатором графства Антрим. В 1807 году он был назначен рыцарем Подвязки. Незадолго до своей смерти лорд Ливерпул отказал ему в титул герцога. В 1829 году он приказал обязанным ему депутатам проголосовать за Билль об эмансипации католиков, который окончательно отменил протестантскую монополию в парламенте.

Семья 

Маркиз Хартфорд был дважды женат. 4 февраля 1768 года в Лондоне он женился первым браком на Достопочтенной Элис Элизабет Виндзор (10 мая 1749 — 11 февраля 1772), дочери Герберта Хикмана-Виндзора, 2-го виконта Виндзора (1707—1758), и Элис Клавериннг (? — 1776). После её смерти в 1772 году он женился вторым браком (20 мая 1776 года) на Достопочтенной Изабелле Энн Ингрэм (1759 — 12 апреля 1834), дочери Чарльза Ингрэма, 9-го виконта Ирвина (1727—1778), и Фрэнсис Шепард (1734—1807). Она была любовницей принца Уэльского, будущего короля Великобритании Георга IV. После смерти своей тещи в 1807 году маркиз Хартфорд и его жена добавили фамилию Ингрэм к своей собственной фамилии из-за наследства, которое они унаследовали от неё. Лорд Хартфорд умер в Лондоне в июне 1822 года в возрасте 79 лет, и ему наследовал его сын от второго брака Фрэнсис. Маркиза Хартфорд умерла в апреле 1834 года.

Примечания

Ссылки 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Marquess of Hertford
 

Члены парламента Соединённого Королевства (1761—1768)
Члены парламента Соединённого Королевства (1768—1774)
Члены парламента Соединённого Королевства (1774—1780)
Члены парламента Соединённого Королевства (1780—1784)
Члены парламента Соединённого Королевства (1784—1790)
Члены парламента Соединённого Королевства (1790—1796)
2
Члены палаты общин Великобритании
Члены палаты лордов Великобритании
Члены палаты общин Ирландии
Члены парламента Ирландии (1727—1760)
Члены парламента Ирландии (1761—1768)
Члены парламента Ирландии (1769—1776)
Лорды-лейтенанты Уорикшира
Генеральные секретари по делам Ирландии